{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66701) - || 1999 TN86 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66702) - || 1999 TJ88 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66703) - || 1999 TL89 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66704) - || 1999 TU91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66705) - || 1999 TM92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66706) - || 1999 TY92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66707) - || 1999 TG93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66708) - || 1999 TY93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66709) - || 1999 TS95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66710) - || 1999 TT96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66711) - || 1999 TQ99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66712) - || 1999 TS99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66713) - || 1999 TZ99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66714) - || 1999 TT100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66715) - || 1999 TA101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66716) - || 1999 TB102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66717) - || 1999 TK102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66718) - || 1999 TU104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66719) - || 1999 TG105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66720) - || 1999 TH105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66721) - || 1999 TX106 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66722) - || 1999 TC107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66723) - || 1999 TE107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66724) - || 1999 TN107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66725) - || 1999 TH109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66726) - || 1999 TG110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66727) - || 1999 TH110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66728) - || 1999 TN110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66729) - || 1999 TH111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66730) - || 1999 TM111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66731) - || 1999 TN111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66732) - || 1999 TW111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66733) - || 1999 TO113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66734) - || 1999 TX114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66735) - || 1999 TX115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66736) - || 1999 TB118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66737) - || 1999 TF119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66738) - || 1999 TJ120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66739) - || 1999 TC122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66740) - || 1999 TE122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66741) - || 1999 TY122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66742) - || 1999 TP123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66743) - || 1999 TW124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66744) - || 1999 TM128 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66745) - || 1999 TO128 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66746) - || 1999 TW136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66747) - || 1999 TO139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66748) - || 1999 TJ149 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66749) - || 1999 TN151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66750) - || 1999 TZ155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66751) - || 1999 TP156 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66752) - || 1999 TZ164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66753) - || 1999 TQ173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66754) - || 1999 TZ173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66755) - || 1999 TT175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66756) - || 1999 TE177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66757) - || 1999 TE184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66758) - || 1999 TP184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66759) - || 1999 TU185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66760) - || 1999 TV185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66761) - || 1999 TE187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66762) - || 1999 TU187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66763) - || 1999 TZ189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66764) - || 1999 TD190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66765) - || 1999 TJ191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66766) - || 1999 TF194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66767) - || 1999 TT194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66768) - || 1999 TG200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66769) - || 1999 TJ200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66770) - || 1999 TH207 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66771) - || 1999 TM210 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66772) - || 1999 TH217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66773) - || 1999 TT219 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66774) - || 1999 TD220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66775) - || 1999 TS220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66776) - || 1999 TA221 || 2 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66777) - || 1999 TD221 || 2 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66778) - || 1999 TL221 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66779) - || 1999 TS221 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66780) - || 1999 TW223 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66781) - || 1999 TY223 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66782) - || 1999 TT225 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66783) - || 1999 TE227 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66784) - || 1999 TM228 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66785) - || 1999 TN228 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66786) - || 1999 TX228 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66787) - || 1999 TY228 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66788) - || 1999 TL230 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66789) - || 1999 TS231 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66790) - || 1999 TZ232 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66791) - || 1999 TH233 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66792) - || 1999 TM233 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66793) - || 1999 TW236 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66794) - || 1999 TP237 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66795) - || 1999 TP248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66796) - || 1999 TD252 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66797) - || 1999 TJ256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66798) - || 1999 TA265 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66799) - || 1999 TT267 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66800) - || 1999 TB270 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten